Punto fijo puede referirse a:

 Punto fijo de una función, un punto cuya imagen por la función es el mismo punto;
 Punto fijo o coma fija, un sistema de representación numérica;
 Punto fijo infrarrojo, un conjunto de constantes de acoplamiento u otros parámetros físicos de un sistema;
 Punto fijo, una raíz de una ecuación calculada iterativamente.
 Punto Fijo, una ciudad venezolana localizada en la península de Paraguaná, en el estado Falcón.

Otros 
 Teoremas de punto fijo